Cristian Garín era il detentore del titolo, ma è stato eliminato in semifinale da John Isner.

Reilly Opelka ha sconfitto in finale John Isner con il punteggio di 6-3, 7-67.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Casper Ruud (ritirato)
  Taylor Fritz (quarti di finale)
  Reilly Opelka (campione)
  John Isner (finale)

  Cristian Garín (semifinale) 
  Frances Tiafoe (quarti di finale) 
  Tommy Paul (secondo turno) 
  Jenson Brooksby (primo turno)

Wildcard 

  Nick Kyrgios (semifinale) 
  Jack Sock (primo turno)

  Jeffrey John Wolf (secondo turno)

Qualificati 

  Gijs Brouwer (quarti di finale)
  Christian Harrison (primo turno)

  Mitchell Krueger (secondo turno) 
  Max Purcell (primo turno)

Lucky Loser

  Steven Diez (primo turno)

<ol start="2">
  Michael Mmoh (quarti di finale,ritirato)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2022